Tank:
 Tank — аркадная игра.
 Tank 1990 — нелицензированная модификация компьютерной игры Battle City (1985).
 Tank — музыкальный альбом.
 Tank — музыкальный проект Кристофера фон Дейлена и Sören Schnakenberg.
 Tank — автомобильная марка китайской компании «Great Wall Motors».

См. также 
 Танк (значения)